Power Up (album), een album van de Australische rockband AC/DC
 Power Up (nummer), een nummer van de Zuid-Koreaanse meidengroep Red Velvet
 Power Up (computerspel), een computerspel voor de Amiga uit 1991